rejon kamieński – rejon w Rosji, w Kraju Ałtajskim
 rejon kamieński – rejon w Rosji, w obwodzie tulskim
 rejon kamieński – rejon w Rosji, w obwodzie penzeńskim
 rejon kamieński – rejon na Ukrainie, w obwodzie dniepropetrowskim
 rejon kamieński – rejon na Ukrainie, w obwodzie wołyńskim

ru:Каменский район Алтайского края